Мосир — село в Україні, в Любомльському районі Волинської області.
 Новий Мосир — село в Україні, в Голобській селищній територіальній громаді Ковельського району Волинської області.
 Старий Мосир — село в Україні, в Голобській селищній територіальній громаді Ковельського району Волинської області.